Базе́т (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Бордер-сюр-л’Эшес. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65072.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 120 км западнее Тулузы, в 7 км к северу от Тарба.

По территории коммуны протекают реки Адур и .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1650 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1018 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 675 были экономически активными, 343 — неактивными (показатель активности — 66,3 %, в 1999 году было 69,1 %). Из 675 активных жителей работали 608 человек (303 мужчины и 305 женщин), безработных было 67 (29 мужчин и 38 женщин). Среди 343 неактивных 88 человек были учениками или студентами, 177 — пенсионерами, 78 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Усадьба Базет (1765 год). Исторический памятник с 1997 года

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи